Ballynahinch (Down), een plaats in County Down
Ballynahinch (Galway), een plaats in County Galway